Vertigo (DC Comics) - selo da editora
 Vertigo (gênero) - de moluscos
 Vertigo (filme) - de Alfred Hitchcock
 Vertigo Records - gravadora

Música 
 Vertigo (álbum de Dinho Ouro Preto)
 Vertigo (álbum de John 5)
 Vertigo (canção) - de U2

Desambiguação